Мартин Вутте (; 15 декабря 1876, Фрауэнштайн — 30 января 1948, Клагенфурт) — австрийский краевед, специализировавшийся на истории региона Каринтия; первоначально разделял взгляды германского национализма, а затем занял национал-социалистическую позицию; являлся секретарем Каринтийского исторического общества с 1907 по 1938 год, а также состоял редактором журнала «Carinthia» в 1913—1939 годах; директор Каринского провинциального архива (1923—1939). Автор крайне спорных работ о словеноязычных жителях региона («Deutsch-Windisch-Slowenisch», 1927) и региональной борьбе за независимость («Kärntner Freiheitskampf 1918—1920», 1943).

Биография 
Мартин Вутте родился 15 декабря 1876 года в Обермюльбахе, Фрауэнштайн; в 1896 году он с отличием окончил городскую гимназию в Филлахе. После изучения курсов по истории и географии в университете Граца, он в 1901 году защитил диссертацию и получил кандидатскую степень. Затем работал учителем в школах в Граце и Мариборе (Марбурге-ан-дер-Драу), а также — в гимназии в Клагенфурте.

В период с 1907 по 1938 год Вутте являлся секретарем Каринтийского исторического общества; он также состоял редактором журнала «Carinthia», занимая данный пост в 1913—1939 годах. С 1923 по 1939 год являлся и директором Каринского провинциального архива, публикую многочисленные работы по истории региона. Кроме того, в 1919 году он был советником по делам Каринтии в составе австрийской делегации при заключении Сен-Жерменского мирного договора и при подготовке референдума о статусе Каринтии.

Критики взглядов Вутте отдельно обращают внимание на его так называемую «Виндишен-теори» (теорию о виндишах): в рамках эссе «Deutsch-Windisch-Slowenisch», написанного в 1927 году как ответ на статью в словенской газете «Slovenec», Вутте пытался со ссылками на географические, экономические, антропологические, исторические, культурные, языковые и политические аргументы доказать, что каринтийские словенцы ближе к немецкоязычным жителям региона, чем к словенцам как таковым; автор полагал, что каринтийские словенцы разделены на две группы. Лингвистические аргументы Вутте считались научно опровергнутыми по состоянию на начало XXI века, а сама книга расценивалась скорее как политический памфлет: хотя упоминание теории о «виндишах» регулярно продолжает приводить к крайне эмоциональным дискуссиям, зачастую связанным с результатами референдуме о принадлежности региона, в особенности — Нижней Каринтии. В переписи 2001 года 14 010 жителей Каринтии называли словенский своим родным языком, а 556 — сообщили о себе как о «виндишах».

Вутте активно агитировал за «лояльность австрийскому дому» во время проведения Каринтийского референдума 1920 года; в 1928 году он получил Золотую медаль за заслуги перед Австрийской Республикой. После прихода к власти в Германии национал-социалистов, аншлюса Австрии и начала Второй мировой войны — в 1942 году — он вступил в НСДАП. В тот же период он переписал и расширил свою наиболее важную публикацию о борьбе за независимость Каринтии в 1918—1920 годах («Kärntner Freiheitskampf 1918—1920»): второе издание написано так, чтобы у читателя не осталось никаких сомнений в антисемитизме автора, его фундаментальном неприятии пацифизма и «пылком энтузиазме» в отношении внешней политики Адольфа Гитлера. Скончался 30 января 1948 года в Клагенфурте-ам-Вёртерзе.

Работы 
 Die sprachlichen Verhältnisse in Kärnten auf der Grundlage der Volkszählung von 1900 und ihre Veränderungen im 19. Jahrhundert // Carinthia I., 96, 1906.
 Die sprachlichen Verhältnisse in Krain // Deutsche Erde, Bd. 8, 1909.
 Deutsche und Slowenen in Kärnten // Carinthia I., 109, 1919.
 Kärntner Freiheitskampf 1918—1920, Klagenfurt, 1922 (переиздано R. Habelt 1985, ISBN 3-7749-2251-9).
 Landeskunde von Kärnten. 1923 (Gemeinsam mit Franz Lex und Viktor Paschinger).
 Die sprachlichen Verhältnisse in Kärnten nach der Volkszählung von 1923 // Carinthia I., 114, 1924.
 Der Kampf um Süd-Kärnten. 1925.
 Die Lage der Minderheiten in Kärnten und in Slowenien. Klagenfurt, 1926 (совместно с Oskar Lobmeyr).
 Deutsch-Windisch-Slowenisch. Klagenfurt, 1927.
 Die Lage der Slowenen in Kärnten // Nation und Staat 5, 1931—1932.
 Geschichte der deutschen Siedlung in Krain // Handwörterbuch des Grenz- und Auslanddeutschtums, Bd. 3, Breslau, 1938.
 Zur Siedlungsgeschichte. Ein Überblick // Oberkrain, Krainburg, 1942. (совместно с Viktor Paschinger и Georg Graber).
 Kärntens Freiheitskampf. 2., umgearb. u. verm. Aufl., Klagenfurt, 1943.
 Kärntens Wege zum Meer in alter und neuer Zeit // Carinthia I. 133, 1943.

Награды 
 Золотая медаль за заслуги перед Австрийской Республикой (1928)
 Премия имени Вольфганга Амадея Моцарта — университет Граца (1942)

Примечания

Литература 
 Fritz Fellner, Doris A. Corradini: Österreichische Geschichtswissenschaft im 20. Jahrhundert. Ein biographisch-bibliographisches Lexikon. Böhlau, Wien u. a. 2006, ISBN 3-205-77476-0, S. 465 (Veröffentlichungen der Kommission für Neuere Geschichte Österreichs. Bd. 99).
 Martin Fritzl: Die «Kärntner Wissenschaft», der Nationalsozialismus und die Slowenen. Dienste der Wissenschaft für das NS-Regime am Beispiel Martin Wuttes und des «Instituts für Kärntner Landesforschung». Diss. Wien 1991.
 Hellwig Valentin: Die Idee einer «Kärntner Republik» in den Jahren 1918/19. Ein Beitrag zur Geschichte des österreichischen Länderpartikularismus. Klagenfurt 1992.
 Wilhelm Neumann: Martin Wutte und sein Urteil über die nationalsozialistische Slowenenpolitik in Kärnten und Krain aufgrund seiner Denkschrift vom 19. September 1943 // Carinthia I 176 (1986). S. 9-40.
 Wilhelm Neumann: Martin Wutte (1876—1948) zum Gedächtnis : Festschrift zur Anbringung der Gedenktafeln in Klagenfurt u. Obermühlbach. — Klagenfurt : Verl. des Geschichtsvereines fr Kärnten, 1988. — 67 с.
 Peter Tosoni: Martin Wutte — Leben und Werk eines Kärntner Historikers. Mit Summarium. Diss. Graz 1966.
 Jan Zimmermann: Die Kulturpreise der Stiftung F.V.S. 1935—1945. Darstellung und Dokumentation. Hrsg. von der Alfred Toepfer Stiftung F.V.S. Hamburg 2000.

Ссылки 
 

Краеведы Австрии
Краеведы Германии
Краеведы XX века